José Sentis (1888-1983), pianiste et auteur-compositeur ;
 Laurent Sentis (1950-), prêtre catholique et philosophe français.